Als Balkan-Express bzw. Balkanexpress wurden bzw. werden verschiedene Zugläufe in und aus den Balkanländern bezeichnet:

 Ex 254/255 „Balkan-Express“ Wien – Graz – Zagreb – Belgrad mit Kurswagen von/nach Istanbul und Athen (verkehrte ab Ende der 1950er Jahre bis Ende der 1980er Jahre) 
 490/491 „Balkan-Express“ Belgrad – Sofia – Istanbul, siehe Balkan-Express

Im Volksmund wurde dieser Name auch für einige Eisenbahnstrecken innerhalb Deutschlands übernommen:

 Bahnstrecke Haiger–Breitscheid (Hessen)
 Ulmtalbahn Stockhausen–Beilstein (Hessen)
 Teilstück von Remscheid-Lennep bis Opladen der Bahnstrecke Wuppertal-Oberbarmen–Opladen (Nordrhein-Westfalen)
 Bahnstrecke Frose–Quedlinburg (Sachsen-Anhalt)

Weiter ist Balkan Express

 der Name einer Rap-Gruppe, siehe RAF Camora
 der Name eines jugoslawischen Films aus dem Jahr 1983, siehe Balkan Express (1983) 
 der Name eines deutschen Films aus dem Jahr 2008, siehe Balkan Express (2008)
 Begegnung im Balkanexpress, Hörspiel von Wolfgang Hildesheimer aus dem Jahr 1953

Siehe auch
 Balkanzug